Rävåsen kan avse:

 Rävåsen, Karlskoga
 Rävåsen, Kristinestad
 Rävåsens IK
 Rävåsen (naturreservat, Torsby kommun)
 Rävåsen (naturreservat, Karlskoga kommun)